Gütbach kann stehen für:
 Gütbach (Ort), Weiler im Stadtteil Riedbach von Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, am gleichnamigen Gewässer
 Gütbach (Fluss), rechter Zufluss der Ette beim Dorf und Ortsteil Ettenhausen der Stadt Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg